Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 16 февраля 1992 года. Традиционно основными фаворитами считались команды Германии, в которой объединились спортсмены бывших ГДР и ФРГ,  и Объединённая команда (фактически сборная бывшего СССР). Однако, после первого этапа лидерство неожиданно захватила команда Финляндии усилиями Весы Хиеталахти. Правда уже на следующем этапе финский биатлонист Яакко Ниеми выступил слабо и отбросил свою команду на 11 место. Второе и третье место по итогам первого этапа занимали Швеция и Объединённая команда. Другие фавориты, сборные Италии и Норвегии, расположились только на 8-м и 9-м местах, соответственно. Правда разрыв между 1-м и 9-м местом быль всего лишь 30 секунд. Представитель Германии Рикко Гросс на первом этапе выступил неудачно и финишировал только 12-м с минутным отрывом от лидера. Но на следующем этапе Йенс Штайниген немного подтянул свою команду и по отставанию от лидера и по месту, а на 3-м этапе Марк Кирхнер выиграл у ближайшего соперника 43 секунды и вывел команду Германии на первое место. На втором месте с 13-секундным отрывом шла Объединённая команда, а практически сразу за ней, удачно выступившая на 2-м и 3-м этапах, сборная Норвегии. Ушедшая на последний этап четвертой команда Швеции, отставала от норвежцев почти на минуту. На последнем этапе представитель Германии Фриц Фишер увеличил отрыв от конкурентов и привел свою команду к победе. Второй финишировала Объединённая команда, а самый титулованный норвежец Эйрик Квальфосс, в борьбе с Фрицем Фишером и Сергеем Чепиковым, выступил неудачно, зашел на штрафной круг и, в итоге, лишил свою команду даже бронзовых наград, финишировав только пятым. На третье же место, усилиями Микаэля Лёфгрена, вышла сборная Швеции, итальянцы финишировали четвертыми.

Таким образом, сборная Германии стала первой командой после СССР, которая смогла выиграть биатлонную эстафету на Олимпиаде.

Ссылки 
Official Report of the XVI Olympic Winter Games of Albertville and Savoie:   стр. 595-596
Результаты соревнований на сайте IBU
Результаты гонки на сайте sports-reference.com